Иван Иванов Гологанов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Иван Гологанов е роден във валовищкото село Крушево, което тогава е в Османската империя, днес Ахладохори, Гърция. Произхожда от големия род Гологанови и е син на възрожденеца Иван Гологанов. В 1897 година влиза във ВМОРО, заклет от Гоце Делчев. През 1902 година е избран за началник на Демирхисарския околийски революционен комитет. Участва в Илинденско-Преображенското въстание в четата на Илия Кърчовалията. Гологанов гравитира към крилото на санданистите. Убит е през 1908 година от „върховистите“ заедно с Димитър Пляков между селата Каракьой и Кърчово, на въщане от панаира в село Търлис.

През 1916 година Антон Попстоилов, пише за него:

Иван Гологанов е баща на книжаря и книгоиздателя Димитър Гологанов.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Крушево (Валовищко)
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Гологанови
Починали в Каракьой